Enriqueta de Nassau-Weilburg (en alemán: Henriette von Nassau-Weilburg; Bayreuth, 30 de octubre de 1797 - Viena, 29 de diciembre de 1829) fue una princesa de Nassau-Weilburg por nacimiento, y por su matrimonio perteneciente a la Casa de Habsburgo-Lorena. Su matrimonio constituye uno de los casos extraordinarios de matrimonio mixto en la familia imperial austríaca en el cual un archiduque de Austria contrae matrimonio con una protestante que conserva su religión.

Biografía 
Enriqueta era la tercera hija, pero la segunda y única mujer supervivente del príncipe Federico Guillermo de Nassau-Weilburg y de la condesa Luisa Isabel de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg; tanto su padre como su madre eran soberanos de dos estados alemanes. Su hermano mayor sería Guillermo I de Nassau, el primer duque de un Nassau unificado.

Contrajo matrimonio con el archiduque Carlos de Austria-Teschen, hijo del emperador Leopoldo II de Austria, el 15 de septiembre de 1815 en Weilburg. Ella recién cumplía 18 años y Carlos 44. Fue una representante importante del protestantismo en la corte de Viena; al no convertirse al catolicismo por su matrimonio con un archiduque de Austria, protagonizó uno de los pocos matrimonios mixtos de la Casa de Habsburgo-Lorena. La pareja tuvo siete hijos:

 María Teresa (Viena, 31 de julio de 1816 - Albano, 8 de agosto de 1867), se casó con el rey Fernando II de las Dos Sicilias; con descendencia.
 Alberto (Viena, 3 de agosto de 1817 - Arco, 18 de febrero de 1895), se casó con la princesa Hildegarda de Baviera; con descendencia.
 Carlos Fernando (Viena, 29 de julio de 1818 - Gross-Seelowitz, 20 de noviembre de 1874), se casó con la archiduquesa Isabel Francisca de Austria; con descendencia.
 Federico Fernando (Viena, 14 de mayo de 1821 - ibidem, 5 de octubre de 1847), murió soltero y sin descendencia.
 Rodolfo (nacido y muerto en Viena en 1822).
 María Carolina (Viena, 10 de septiembre de 1825 - Baden bei Wien, 17 de julio de 1915), se casó con el archiduque Raniero de Austria; sin descendencia.
 Guillermo (Viena, 21 de abril de 1827 - Baden bei Wien, 29 de julio de 1894), nunca se casó, aunque tuvo un hijo ilegítimo.

Para su esposa, el archiduque construyó el Palacio de Weilburg en Baden. Según un contemporáneo:

Enriqueta trajo el primer árbol de Navidad con velas encendidas a Viena en 1816, una costumbre que no existía en la Austria católica hasta entonces.

Murió en 1829, con solo 32 años, después de escarlatina complicada con neumonía, había contraído la enfermedad de sus hijos a quiénes había cuidado. Su cuñado el emperador Francisco I de Austria, mando que su cuerpo fuera depositado en la Cripta de los Capuchinos, a pesar de su religión, diciendo: "Como nos ha acompañado en esta vida, también lo tiene que ser en la muerte". Es la única protestante en la cripta.

Ancestros

Referencias 
 

Princesas de Nassau-Weilburg
Casa de Habsburgo-Lorena
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Protestantes de Austria
Nobles de Austria del siglo XIX
Fallecidos en Viena